

События 
 1566—1609 (условно) — Нидерландская буржуазная революция.
 5 апреля — Обращение дворян к правительству вручено Маргарите Пармской депутацией союза «Компромисса». Лето — Лига дворян заключила союз с кальвинистскими консисториями. Было решено создать объединённый совет. Проповеди и шествия еретиков собрали тысячи вооружённых участников. Август — Иконоборческое восстание в большей части Нидерландов. Разгромлено 5500 церквей. 23 августа — Маргарита Пармская заявила о своём согласии на отмену инквизиции, смягчение «плакатов», амнистию членов «Компромисса».
 1566—1572 — Папа св. Пий V (1504—1572).
 Захват турками острова Хиос, принадлежавшего Генуэзской республике.
 1566—1574 — Султан Османской империи Селим II.
 1566—1568 — Возобновление австро-турецкой войны.
 Отряд венгерских и хорватских воинов ценой жизни задержал у Сигетвара турецкую армию, продвигавшуюся к Вене.
 В Трансильванских Альпах появился самозванец — претендент на престол Молдавии (Стефан Воевода (Мызга). Он возглавил крестьянское войско, но был вскоре разбит. Бежал в горы Трансильвании.
 Вышла книга Диего де Ланда Кальдерона, третьего епископа Юкатана, исследователя цивилизации Майя — «Сообщение о делах в Юкатане»
  во Франции — реформа правосудия.
 В Великом Княжество Литовском был издан второй Статут ВКЛ.

Россия 

 Русско-литовская война (1561-1570).
 Земский собор в Москве отверг предложение Литвы о мире на условиях передачи Литве Полоцка и Смоленска.
 Первое упоминание Синичьей Горы в Псковской третьей летописи как места, на котором пастуху Тимофею было явление чудотворной иконы Одигитрии Божьей Матери.
 В Русском государстве основан город Орёл.

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1566 году
 1 февраля — Мария Воплощения, блаженная римско-католической церкви, инокиня Ордена Босых Кармелиток.
 20 июня — Сигизмунд III Ваза — король польский (1587—1632), король шведский (1592—1599).
 Аллен, Эдуард — английский актёр елизаветинского театра и руководитель актёрских трупп, основатель Колледжа Божьей Благодати и Школы Аллена в Далвиче (Лондон).
 Джезуальдо да Веноза — итальянский композитор, автор мадригалов уникального хроматического стиля.
 Изабелла Клара Евгения — испанская инфанта, правительница Испанских Нидерландов.
 Пацци, Мария Магдалина де — католическая святая, монахиня-кармелитка, мистик.
 Суассон, Карл де Бурбон — французский принц крови, младший сын 1-го принца Конде, видный полководец последних Религиозных войн. В разные годы наместничал в Бретани (1589), Дофине (1602) и Нормандии (1610), а также в Новой Франции.
 Флегель, Георг — немецкий художник, основатель немецкой школы натюрморта.
 Яков I — король Шотландии (с 24 июля 1567 года — под опекой регентского совета, с 12 марта 1578 года — единолично) и первый король Англии из династии Стюартов с 24 марта 1603 года (провозглашение королём в Эдинбурге 31 марта 1603 года). Яков I был первым государем, правившим одновременно обоими королевствами Британских островов. Великобритании как единой державы тогда ещё юридически не существовало, Англия и Шотландия представляли собой суверенные государства, имевшие общего монарха.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1566 году
 Агрикола, Иоганн — один из самых деятельных и заслуженных богословов по введению протестантской веры.
 Герберштейн, Сигизмунд фон — австрийский дипломат, уроженец современной Словении, писатель и историк. Создал труды по географии, истории и внутреннем устройстве Московского Великого княжества и царства.
 Даниэле да Вольтерра — итальянский художник и скульптор.
 Диана де Пуатье — возлюбленная и официальная фаворитка короля Генриха II Французского.
 Миклош Зриньи — полководец императора Фердинанда I.
 Кабесон, Антонио де — испанский композитор и органист.
 Лабе, Луиза Шарлен — французская поэтесса.
 Лас Касас, Бартоломе де — испанский священник, доминиканец, первый постоянный епископ Чьяпаса. Вёл борьбу против зверств в отношении коренного населения Америки со стороны испанских колонистов.
 Нострадамус — французский астролог, врач, фармацевт и алхимик, знаменитый своими пророчествами.
 Риччо, Давид — итальянец, личный секретарь королевы Шотландии Марии Стюарт, зверски убитый заговорщиками-протестантами.
 Романино, Джироламо — итальянский живописец.
 Сулейман I — десятый султан Османской империи, правивший с 22 сентября 1520, халиф, величайший султан из династии Османов — при нём Оттоманская Порта достигла апогея своего развития.
 Фукс, Леонарт — немецкий учёный, ботаник и врач, один из «отцов» современной ботаники.
 Цуккаро, Таддео — итальянский художник, один из ярких представителей итальянской школы маньеризма. Старший брат Федерико Цуккаро.
 Арэо Миллер — Англия. Английский королевский кузнец, делал для Якова I лучшую броню и мечи.

Примечания

См. также